VTN steht für:
 Vietnam (ITU-Code)
 Vitronectin, ein Glykoprotein
 Flughafen Miller Field (IATA-Code), Flughafen von Valentine (Nebraska), Cherry County, Nebraska

Abkürzung